Can Morranyà és una masia situada al municipi de Sant Jaume de Llierca, a la comarca catalana de la Garrotxa.

Masies de Sant Jaume de Llierca